Schloss Weyer ist der Name folgender Schlösser:

* Schloss Weyer (Frohnleiten), Steiermark 
 Schloss Weyer (Gmunden), Oberösterreich
 Schloss Weyer (Judenburg), Steiermark
 Schloss Weyer (Kematen an der Krems), Oberösterreich
 Schloss Weyer (Sankt Veit an der Glan), Kärnten